Беатрис Мюриэл Хилл Тинслей (, 27 января 1941 — 23 марта 1981) — новозеландский  и космолог. Её исследования внесли фундаментальный вклад в понимание того, как галактики меняются со временем.

Жизнь 
Имя при рождении — Беатрис Мюриэл Хилл (Beatrice Muriel Hill). Родилась в Честере (Англия) в 1941 г., была средней из трёх сестёр. Вместе с семьёй переехала в Новую Зеландию после Второй Мировой войны. Семья сначала жила в Крайстчёрче, потом надолго переехала в Нью-Плимут. Отец Беатрис был священником и участником движения Морального перевооружения, позже стал мэром. Во время учёбы в Крайстчёрче Беатрис вступила в брак с университетским однокурсником, физиком Брайаном Тинслеем. Она не знала, что брак будет мешать ей: она не сможет работать в университете, пока там работает муж. В 1963 г. они переехали в США, в г. Остин в Техасе, но там она столкнулась с аналогичными ограничениями. В 1974 г., после многолетних поисков компромисса между домом, семьёй и двумя несовместимыми карьерами, она ушла от мужа и двоих приёмных детей, чтобы стать помощником профессора (assistant professor) в Йеле. Она работала там до самой смерти. Умерла от рака в 1981 г. в больнице Йеля. Её прах покоится на университетском кладбище.

Образование 
Тинслей посещала Среднюю школу для девочек в Нью-Плимуте, затем училась в Университете Кентербери, где получила степень бакалавра естественных наук (B.Sc.), а в 1961 г. — степень магистра естественных наук, с дипломом отличия первой степени (First Class Honours) по физике. Докторскую степень получила в 1966 г. в Техасском университете в Остине, докторская диссертация — «Эволюция галактик и её значение для космологии» ().

Профессиональная деятельность 
Тинслей впервые провела теоретическое исследование того, как изменяются со временем поколения звёзд и как они влияют на наблюдаемые характеристики галактик. Также она участвовала в фундаментальном исследовании моделей Вселенной с целью ответить на вопрос: является Вселенная открытой или замкнутой . Её модели галактик привели к первым результатам в понимании того, как должны выглядеть протогалактики.

В 1974 г. в знак признания её работы над эволюцией галактик Американское астрономическое общество присудило ей премию Энни Джамп Кэннон по астрономии «за выдающееся исследование и перспективы дальнейших исследований, которые будут проводиться женщиной, защитившей докторскую диссертацию».

В 1977 г. Тинслей вместе с Ричардом Ларсоном из Йеля организовала конференцию «Эволюция галактик и звёздных поколений».

Вскоре после этого в 1978 г. она стала профессором астрономии в Йельском университете. Её последняя научная работа, направленная в Астрофизический журнал за десять дней до её смерти, была опубликована посмертно в ноябре того же года без исправлений.

Память 
В 1986 г. Американское астрономическое общество учредило премию Беатрис Тинслей, присуждаемую «за выдающийся вклад в астрономию или астрофизику, носящий особенно инновационный характер». Премия не имеет ограничений по гражданству или месту жительства кандидатов.

Её именем назван астероид из главного пояса 3087 Беатрис Тинслей, открытый в 1981 г. Университетской обсерваторией Маунт Джон, расположенной около озера Текапо.

Техасский университет в Остине в 1989 г. за счёт эндаумент-фонда учредил должность приглашённого профессора им. Беатрис Тинслей. Выдающийся старший научный сотрудник (senior professor) или научный сотрудник, находящийся посередине карьерной лестницы (mid-career professor), приглашается на эту должность для работы сроком до семестра. В 2007 г. там же была учреждена стипендия Тинслей, присуждаемая молодым исследователям для кратковременного посещения Остина.

В 2005 г. в театре Circa Theatre в Веллингтоне была поставлена пьеса «Яркая звезда» (Bright Star), посвящённая жизни Беатрис Тинслей. Веллингтонское астрономическое общество проводило сеансы наблюдения в телескоп на набережной, ближайшей к Национальному музею Новой Зеландии.

В сентябре 2009 г. факультет физики и астрономии Университета Кентербери основал Институт Беатрис Тинслей. В этом институте проводятся исследовательские программы факультета, обучение, программы высшего образования, связанные с астрономией и астрофизикой, а также хранится оборудование.

В декабре 2010 г. Географический совет Новой Зеландии официально назвал именем Тинслей гору, расположенную во Фьордленде в горах Кеплера (названных по имени астронома Иоганна Кеплера).

В 2012 г.  учредило лекции им. Беатрис Хилл Тинслей.

Избранные публикации 
 «An accelerating universe» 1975, Nature 257, 454—457 (9 October 1975); doi:10.1038/257454a0
 Correlation of the Dark Mass in Galaxies with Hubble type, 1981, Royal Astronomical Society, Monthly Notices, vol. 194, p. 63-75
 Relations between Nucleosynthesis Rates and the Metal Abundance, 1980, Astronomy and Astrophysics, vol. 89, no. 1-2, p. 246—248
 Stellar Lifetimes and Abundance Ratios in Chemical Evolution, 1979, Astrophysical Journal, Part 1, vol. 229, p. 1046—1056
 Colors as Indicators of the Presence of Spiral and Elliptical Components in N Galaxies, 1977, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 89, p. 245—250
 Surface Brightness Parameters as Tests of Galactic Evolution, 1976, Astrophysical Journal, vol. 209, p. L7-L9
 The Color-Redshift Relation for Giant Elliptical Galaxies, 1971, Astrophysics and Space Science, Vol. 12, p. 394

Примечания

Литература 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Ссылки 
Биографии:
 Beatrice Hill Tinsley biography, Michele Nichols, 10 June 1998.
 New Zealand Heroes biography
 Astronomical Society of the Pacific biography
 Texas History biography
Прочие материалы:
 NBR review of Circa Theater’s production of the play Bright Star
 Oral History interview transcript with Beatrice Tinsley 14 June 1977, American Institute of Physics, Niels Bohr Library and Archives
 Bibliography from the Astronomical Society of the Pacific
 Radio New Zealand The Stars are Comforting: The letters of Beatrice Hill Tinsley (1941—1981). Also includes an image gallery and audio of several related interviews
 New Zealand Geographic Board Report on Mount Tinsley
 

Женщины-астрономы
Космологи
Лауреаты премии Энни Кэннон
Выпускники Университета Кентербери